Indonesië:
Sangiang (eiland), een eiland gelegen in de Straat Soenda tussen Java en Sumatra
Sangiang (Mancak), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam,
Sangiang (Pamarayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam, 
Sangiang (Sepatan Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
Sangiang (Maja), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
Sangiang (Banjaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
Sangiang (Rancaekek), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java